Зва́нец — комплекс болот в Брестской области.

Болотный массив расположен на западе Полесья в районе Днепровско-Бугского канала и Белоозерской и Ореховской водопитательных систем. С южной и северо-западной сторон болота ограничены мелиорационными системами. Само болото является частью заказника площадью 16227 га.

Званец — крупнейшее в Европе низинное болото мезотрофного типа. На болоте множество островов, некоторые площадью до 10 га.

23 вида растений, 21 вид птиц, 2 вида млекопитающих, 18 видов насекомых, обитающих на болоте, занесены в Красную книгу Белоруссии. Всего насчитано 125 видов птиц. Также на территории болота проживает крупнейшая в мире популяция  и одна из крупнейших чёрного аиста.

Основной вид деятельности на территории заказника — сенокос. На некоторых островах имеются посадки картофеля.

Литература 
 Скарбы прыроды Беларусі — Treasures of Belarusian Nature: Тэрыторыі, якія маюць міжнар. значэнне для захавання біял разнастайнасці /аўт. тэксту і фота А. В. Казулін [і інш]. — 2-ое выд., перапрац., дап. — Мн.: Беларусь, 2005. — 215 с.

Примечания 

Бассейн Припяти
Болота Брестской области
Болота Полесья
Рамсарские угодья Белоруссии
Водные объекты Дрогичинского района
Водные объекты Кобринского района